Italiaanse gemeente,  San Teodoro (Olbia-Tempio)
Italiaanse gemeente,  San Teodoro (Messina)
Filipijnse gemeente,  San Teodoro (Oriental Mindoro)
Romeinse basiliek, San Teodoro (basiliek in Rome)